Las Flores del Mal puede referirse a:

 Las flores del mal, colección de poemas del escritor francés Charles Baudelaire.

 Las Flores del Mal, serie de manga de Shūzō Oshimi.